akrobacje – ćwiczenia gimnastyczne wykonywane w ramach akrobatyki; zobacz też ekwilibrystyka
 akrobacja lotnicza
 akrobacje rowerowe
 akrobacje powietrzne na desce